Remaucourt, commune française de l'Aisne
 Remaucourt, commune française des Ardennes